María Josefa de Sajonia (Dresde, 31 de mayo de 1867 - Erlangen, 28 de mayo de 1944) era la madre del emperador Carlos I de Austria y IV de Hungría.

Biografía 

María Josefa era hija del rey Jorge I de Sajonia y la infanta María Ana de Braganza (1843-1884). Se casó a los 19 años el 2 de octubre de 1886 en Dresde con el Archiduque Otón Francisco de Austria, "der Schöne" (el guapo), hijo de Carlos Luis de Austria y María Anunciada de Borbón-Dos Sicilias.

Una mujer piadosa, sólo su fuerza por la religión le permitió llevar las cargas del matrimonio con el notorio mujeriego "guapo Archiduque". Sus frecuentes ausencias de su familia la ayudaron a mantener a sus hijos lejos de su mala influencia. Eventualmente, sin embargo, ella misma entró en una relación con el actor Otto Tressler, que le había sido presentado por el emperador Francisco José, que se compadeció de ella, por el adulterio de su cónyuge. María Josefa a menudo invitaba a Tressler a su casa; a veces se encontró con su marido y sus amigos en la puerta. Cuando su marido murió, su capacidad para evitar las muestras extravagantes del duelo fue muy admirada. Como viuda, ella terminó su relación con Tressler, probablemente debido a su sentido de lo que era el comportamiento adecuado para una viuda, él se casó cuatro veces mientras que ella permaneció sola hasta el final de su vida. 

Ahora ella ha recibido un mayor reconocimiento público. Después de la muerte del heredero al trono Francisco Fernando en Sarajevo en 1914, su hijo, Carlos fue heredero al trono y sucedió como emperador en noviembre de 1916 a la muerte de Francisco José.

Durante la Primera Guerra Mundial ella cuidó a los heridos en el Palacio Augarten de Viena, que había sido convertido en un hospital de campaña.

En noviembre de 1918, su hijo Carlos I tuvo que renunciar a su cargo en la Austria alemana y Hungría. En marzo de 1919, María Josefa acompañó a su hijo y a la emperatriz Zita al exilio en Suiza. En Austria, no emitió una exención, como se exigía a los Habsburgo que querían permanecer en Austria a partir de abril de 1919. El 1 de abril de 1922 Carlos murió en Madeira; su madre no pudo asistir a su funeral allí el 5 de abril.

Maria Josefa vino a vivir desde 1921 en Baviera, aunque frecuentemente hacia visitas a su nuera y nietos.

Murió en el castillo de Wildenwart, Alta Baviera, una propiedad de algunos miembros de la familia real de Baviera. Aunque los nacionalistas rechazaron a los Habsburgo, ella fue enterrada en el Nueva Bóveda de la Cripta Imperial de Viena, junto a su marido.

Descendencia 

Tuvieron dos hijos:
 Carlos, archiduque de Austria, que se convirtió en el último Emperador de Austria. Se casó con la princesa Zita de Borbón-Parma
 Maximiliano, archiduque de Austria (1895-1952). Casado con la princesa Francisca de Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst.

Títulos y órdenes

Títulos 
 31 de mayo de 1867 - 2 de octubre de 1886: Su Alteza Real la princesa María Josefa de Sajonia.
 2 de octubre de 1886 - 28 de mayo de 1944: Su Alteza Imperial y Real la Archiduquesa María Josefa de Austria.

Órdenes

Imperio austrohúngaro 
 Orden de la Cruz Estrellada
 1898-1916: Gran maestre en funciones.
 ¿? - 1898: Dama de primera clase.

 1898-1916: Soberana Gran maestre en funciones de la Orden del Amor al Prójimo.
 1898-1916: Soberana Gran maestre en funciones de la Orden de los Virtuosos .
 1898-1916:  Protectora en funciones de la Orden de Isabel Teresa.
 1898: Dama gran cruz de la Orden de Isabel. (Imperio Austroahúngaro)

Extranjeras 
 Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa (Nº962) (Reino de España)

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Habsburgo-Lorena
Archiduquesas de Austria por matrimonio
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Grandes maestres de la Orden de la Cruz Estrellada
Princesas de Sajonia
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Damas grandes cruces de la Orden de Isabel
Damas de la Orden de la Reina Santa Isabel
Damas grandes cruces de la Orden de Santa Catalina
Damas de la Orden de Santa Isabel
Damas grandes cruces de honor y devoción de la Orden de Malta
Nacidos en Dresde